Condocerus är ett släkte av nattsländor. Condocerus ingår i familjen långhornssländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhornssländor
Condocerus